

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Trzepowo – część miasta i jednostka pomocnicza gminy Płock
 Trzepowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Trzepowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz

Zobacz też 
 Nowe Trzepowo, Trzepowo-Parcele, Płock Trzepowo